Miejscowości w USA:
 Lanesboro – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Lanesboro – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Lanesboro – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
Gminy w USA:
 Lanesboro (ang. Lanesboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson